MCG puede referirse a:
 Joseph McGinty Nichol, también conocido como McG (n. 1968), director y productor estadounidense de cine.
 Melbourne Cricket Ground, estadio multiusos de Melbourne (Australia).
 Movimiento Comunista de Galicia, partido político.
 mcg, abreviatura propuesta para la unidad de masa microgramo, millonésima parte de un gramo, su símbolo es µg.
 MCG, "Catálogo morfológico de galaxias" en sus siglas en inglés (Morphological Catalogue of Galaxies).